Amor de Dios kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amor de Dios, Simojovel, Chiapas, 
 Amor de Dios, Jitotol, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar